Kim Hyang-mi (née en 1979), pongiste nord-coréenne
Kim Hyang-mi (née en 1986), footballeuse nord-coréenne
Kim Hyang-mi (née en 1990), boxeuse nord-coréenne
Kim Hyang-mi (née en 1995), joueuse de hockey sur glace nord-coréenne